Svetovna jakostna snooker lestvica 1994/95: svetovna jakostna snooker lestvica, na kateri je najboljših 64 igralcev v sezoni 1994/95.

Zunanje povezave
 Snooker arhiv Chrisa Turnerja: svetovna lestvica (1990/91 - 1999/00)  
 WWW Snooker: svetovna lestvica 1994/95 

1994/95
1994 v snookerju
1995 v snookerju